Jiddat al Harasis 024 — метеорит-хондрит масою 832 грам.

Посилання 

 Дані про цей метеорит на сайті Російської Академії Наук 
Метеорити